Statek do Pireusu – dwupłytowy album polskiej piosenkarki Eleni, wydany w 2019 roku nakładem wydawnictwa muzycznego Polskie Nagrania „Muza”. Płyta uzyskała nominację do Fryderyka 2020 w kategorii Album Roku Muzyka Świata.

Album miał swoją premierę 31 maja 2019 roku. W radiu album promowała piosenka „Słońce” z muzyką Kostasa Dzokasa, do słów Jacka Bukowskiego. Autorem muzyki do wszystkich piosenek był Kostas Dzokas. Teksty piosenek napisali: Jacek Bukowski, Kostas Dzokas, Lech Konopiński, Andrzej Kuryło i Andrzej Sikorowski.

Na buzuki, udzie, lauto, baglamasie zagrał Janis Sinanis, na gitarach Aleksander Białous, na instrumentach klawiszowych Maciej Szymański i Piotr Kałużny, na akordeonie Jarosław Buczkowski, na klarnecie Eugeniusz Effenberg. W piosenkach dominuje idiom muzyki greckiej.

Lista utworów 
Album składa się z dwóch krążków. Na pierwszym znajdują się następujące utwory: 

Na drugim krążku ukazały się:

Przypisy 

Albumy Eleni
Albumy muzyczne wydane w roku 2019